Rätien steht für
 Raetia, römische Provinz 
 Kanton Rätien, Kanton der Helvetischen Republik (1798–1803)
 Hohen Rätien, Burganlage in Graubünden, Schweiz 
 Valentin von Rätien († um 475), Passauer Bischof

Siehe auch
 Churrätien
 Rätikon
 Räter